Dundalk FC is een Ierse voetbalclub uit Dundalk.

De club werd in 1903 opgericht en speelde tot aan de Eerste Wereldoorlog op regionaal niveau. Na de onafhankelijkheid van Ierland werd de club niet meteen toegelaten tot de hoogste klasse. Door goede resultaten mocht de club vanaf 1926 wel in de hoogste klasse spelen. In 1933 won de club de eerste landstitel, het was meteen ook het eerste team dat niet uit de hoofdstad kwam dat dit presteerde.

De jaren 70 en 80 waren een gouden tijd voor de club. In 2002 degradeerde de club naar de 2de klasse. Tegenwoordig speelt de club weer in de hoogste divisie. Vanaf 2014 grosseert Dundalk in nationale titels. Alleen in 2017 moest het 'genoegen nemen' met de 2e plaats.

Het merendeel van de spelers van de club is semiprof.

Erelijst 
 Landskampioen
 1933, 1963, 1967, 1976, 1979, 1982, 1988, 1991, 1995, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
 FAI Cup
 1942, 1949, 1952, 1958, 1977, 1979, 1981, 1988, 2002, 2015, 2018, 2020
 FAI League Cup
 1978, 1981, 1987, 1990, 2014, 2017, 2019
 First Division
 2001, 2008
 President's Cup
 2015, 2019,2021
 Champions Cup
 2019
 Leinster Senior Cup
 1951, 1961, 1971, 1974, 1977, 1978, 2015
 League of Ireland Shield
 1967, 1972

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

Tot 1985 werd voor het 1 niveau de naam League of Ireland gehanteerd en voor het 2e niveau League of Ireland B Division.

Dundalk FC in Europa 

Dundalk FC speelt sinds 1963 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
UEFA Champions League (5x)
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21
Europacup I (7x)
1963/64, 1967/68, 1976/77, 1979/80, 1982/83, 1988/89, 1991/92
UEFA Europa League (6x)
2010/11, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21
UEFA Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (3x)
1977/78, 1981/82, 1987/88
UEFA Cup (4x)
1980/81, 1989/90, 1995/96, 2002/03
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1968/69, 1969/70

Records 
 Grootste overwinning: 9-0 tegen Jabobs (1932) en 9-0 tegen Shelbourne (1980)
 Grootste nederlaag: 1-9 tegen Limerick (1944)

Vrouwen

In Europa

Externe links 
 Officiële website
 The History of Dundalk FC

 
County Louth